Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, у фіналі перемігши Клаудію Коде-Кільш і Гелену Сукову з рахунком 6–1, 6–1.

Це був 8-й титул чемпіонки туру, 9-й титул за рік і 135-й за кар'єру загалом для Навратілової, та 7-й титул чемпіонки туру, 8-й за рік і 86-й титул за кар'єру загалом для Шрайвер, у їхніх відповідних кар'єрах у парному розряді. Для пари це був 7-й титул під час сезону 1987.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

V
Парний розряд